Бунич — прізвище та топонім.

Це прізвище носять
 Бунич Ігор Львович(1937—2000) — російський письменник та публіцист.
 Бунич Павло Григорович (1929—2001) — радянський та російський економіст та політичний діяч.

Топоніми
 Бунич (Удбина) — населений пункт у Хорватії, в Лицько-Сенській жупанії.

Багатозначні топоніми
Слов'янські прізвища